Jaren 40 verwijst naar het vijfde decennium van een eeuw. Meer specifiek kan het, in de christelijke jaartelling, staan voor:
40-49
140-149
240-249
340-349
440-449
540-549
640-649
740-749
840-849
940-949
1040-1049
1140-1149
1240-1249
1340-1349
1440-1449
1540-1549
1640-1649
1740-1749
1840-1849
1940-1949